Ильичино — название населённых пунктов в России:

 Ильичино — деревня в Хвойнинском районе Новгородской области.
 Ильичино — деревня в Себежском районе Псковской области.